Monserrat steht für:

 Monserrat (Valencia), spanische Gemeinde in der Provinz Valencia
 Monserrat (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Isla Monserrat, mexikanische Insel im Golf von Kalifornien

Siehe auch:
 Monserrate
 Montserrat (Begriffsklärung)